Микела Черути () е италианска автомобилна състезателка, родена на 18 февруари 1987 г. в Рим. Състезава се за отбора на Трули ГП във Формула Е и Супер Нова Интернешънъл в Ауто Гран При. В миналото е участвала в различни шампионати за туристически автомобили, издръжливост и автомобили с открити колела.

Статистика 

Бележки:
  – Сезонът още не е завършил.

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Източници 

Черути, Микела